Lukovec (Komen), een plaats in de Sloveense gemeente Komen
 Lukovec (Litija), een plaats in de Sloveense gemeente Litija
 Lukovec (Sevnica), een plaats in de Sloveense gemeente Sevnica